Mauronéri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Xerólakkas Réma, vattendrag, 
 Kráthis Potamós, vattendrag, Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 

Robotskapade Greklandförgreningar